Ручей (, ) — географічна назва в Білорусі, Болгарії і Росії. Утворена від  («струмок, ручай»).

Ручей — село в Осиповицькому районі Могильовської області
 Ручей — село в Костюковицькому районі Могильовської області

Ручей — село в Кирджалійській області

Ручей — селище в Усть-Кутському районі Іркутської області
Річки
 Ручей — річка в Архангельській області, притока Великої Чеци
 Ручей — інша назва річки Кураєлга в республіці Татарстан, притоки Іку

Див. також 
 Ручай (значення)
 Ручеві
 Ручейки
 Руч'ї
 Сухий Ручей